Osoby o nazwisku Ramadhani:
 Abdirahman Ramadhani – kenijski bokser

Osoby o imieniu Ramadhani:
 Ramadhani Nkunzingoma – rwandyjski piłkarz